Detekce (z lat. de-tegó, odkrývám, odhaluji) znamená zjišťování či odhalování něčeho skrytého:

 detekce hran při digitálním zpracování obrazu
 detekce chyb ve složitých zařízení, při telekomunikačním přenosu
 detekce signálu v přijímači
 detektor, zařízení pro takovou detekci.

Související články
 detektiv